Марк Кокцей Нерва () (8 листопада 30 — 27 січня 98) — римський імператор з 18 вересня 96 по 27 січня 98, засновник династії Антонінів та перший з «П'яти добрих імператорів».
 Публій Сілій Нерва, Публій Сілій Нерва (лат. Publius Silius Nerva) — римський сенатор.
 Нерва (Уельва) () — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Уельва.